Список астронавтов:

 Список астронавтов США, побывавших на Луне.
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Список астронавтов США — участников лунных экспедиций
 Список женщин-космонавтов
 Список космонавтов
 Список космонавтов СССР и России — участников космических полётов